Ciocănari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciocănari (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Ciocănari (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea